Сго — Сго (народ)
 СГО — cистема громкого оповещения
 СГО — средства генерации и обслуживания